Round Hill kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Round Hill (kulle i Antarktis),

Heard- och McDonaldöarna 

 Round Hill (kulle i Heard- och McDonaldöarna),

USA 

 Round Hill (ort i USA, Virginia, Loudoun County), 
 Round Hill (ort i USA, Virginia, Rappahannock County), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar